Wartburg steht für:

Burgen:
 Wartburg, die bekannte Burg oberhalb Eisenach in Thüringen
 Alt-Wartburg, in der Gemeinde Oftringen im Schweizer Kanton Aargau
 Neu-Wartburg, später als Sälischlössli überbaut, bei Starrkirch-Wil bei Olten, Kanton Solothurn, Schweiz

Weitere Bauwerke:
 Wartburg (Saarbrücken), ein ehemaliges Gemeinde- und Funkhaus in Saarbrücken-St. Johann
 Villa Wartburg, eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul, Sachsen
 eine Spielstätte des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden

Orte:
 Wartburg (Tennessee), eine Stadt im Bundesstaat Tennessee, USA
 Wartburg (Südafrika), ein Ort in der Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika
 einen Klettergipfel in der Sächsischen Schweiz, siehe Winterstein (Sächsische Schweiz)#Burgwarte und Wachturm

Fahrzeuge:
 Wartburg-Motorwagen (1898–1903), deutsche Fahrzeugmarke
 Wartburg (Fahrradmarke), deutsche Fahrradmarke
 BMW 3/15 PS DA 3 Typ Wartburg, Sportvariante des BMW 3/15 (1930–31)
 Wartburg (Automarke), Pkw-Baureihe des Industrieverband Fahrzeugbau (1956–1991) mit den Modellen
Wartburg 311
Wartburg 312
Wartburg 313
Wartburg 353
Wartburg 1.3
 Wartburg (Schiff, 1900), ein Handelsschiff der Deutschen Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Hansa“

Organisationen:
 Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern e.V., gemeinnütziger Verein zur Burgen und Schlösserforschung
 Gauliga Wartburg, 1914–1933 eine der obersten Fußballligen des Verbandes Mitteldeutscher Ballspiel-Vereine (VMBV)
 Wartburg-College, College für Geisteswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Pädagogik, Musik, Journalismus, Kommunikation in 100 Wartburg Blvd. Waverly, Iowa 

Von Wartburg ist der Familienname folgender Personen:
 Achmed von Wartburg (* 1959), Schweizer Anarchist, Aktivist, Tangomusiker- und Komponist, Maler und Tai-Chi-Lehrer
 Beat von Wartburg (* 1959), Schweizer Historiker und Politiker (LDP)
 Christian von Wartburg (* 1967) Schweizer Jurist und Politiker (SP)
 Jean-Pierre von Wartburg (1931–2017), Schweizer Biochemiker
 Urs von Wartburg (* 1937), Schweizer Leichtathlet
 Walther von Wartburg (1888–1971), Schweizer Sprachwissenschaftler
 Wolfgang von Wartburg (1914–1997), Schweizer Historiker